Sattler je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2011 v Slovenji uporabljalo ta priimek 34 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Andrej Sattler (1870—1953), učitelj in prosvetni delavec
 Jožef Sattler (1845—1920), duhovnik in prevajalec
 Miran Sattler (1929—2000), novinar, urednik in publicist

Znani tuji nosilci priimka 
 Barbara Sattler (*1948), avstrijska slalomistka na divjih vodah
 Norbert Sattler (*1952), avstrijski slalomist na divjih vodah

Glej tudi 
 priimek Satler
 priimek Sotler
 priimek Sottler

Zunanje povezave